Poble Andorrà. Portaveu del Casal Andorrà de Barcelona, publicat entre els anys 1934-1937
 Poble Andorrà. Diari independent, publicat entre els anys 1974-1993
 Poble Andorrà (1994-1996)